Lespezi (berg)
  Lespezi (gemeente)
  Lespezi (dorp)